Евге́ний Андре́евич Пе́тров:
 Петров, Евгений Андреевич (1909 — 1945) — гвардии полковник, Герой Советского Союза.
 Петров, Евгений Андреевич (род. 1988) — российский футболист.